A Taça dos Campeões Europeus 1977–78 foi a vigésima terceira edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi vencido pelo Liverpool na final contra o Club Brugge. A partida terminou em 1 a 0, iniciando uma série de seis finais consecutivas que terminaram em 1 a 0 após 90 minutos, cinco delas vencidas por clubes ingleses.

Primeira fase 

|}

¹Benfica venceu nas cobranças de pênalti.

²Nantes venceu no número de gols fora de casa.

Esquema

Segunda fase 

|}

Quartas de final 

|}

The New Saints venceu no número de gols fora de casa.

²Juventus venceu nas cobranças de pênalti.

Jogos de Ida

Jogos de Volta 

Wacker 3–3 The New Saints no agregado. The New Saints ganhou pelos gols fora.

Liverpool ganhou por 6–2 no agregado.
Ajax 2–2 Juventus no agregado. Juventus ganhou por 3–0 nos pênaltis.
Club Brugge ganhou por 4–3 no agregado.

Semifinal 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta

Final

Artilheiros

Ligações externas 

 

1977–78
1977 no futebol
1978 no futebol